Longicollum är ett släkte av hakmaskar. Longicollum ingår i familjen Pomphorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Longicollum